Mackville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mackville (Kentucky), im Washington County
 Mackville (Vermont)
 Mackville (Wisconsin), im Outagamie County